Benedek Márton Oláh (* 29. März 1991 in Kalajoki) ist ein finnischer Tischtennisspieler. Er nahm an den Olympischen Spielen 2016 teil.

Werdegang 
Benedek Oláh begann im Jahr 2000 mit dem Tischtennisspielen und wurde 2006 Teil der finnischen Nationalmannschaft. In diesem Jahr nahm er im Alter von 15 Jahren zum ersten Mal an der Weltmeisterschaft teil und war seitdem bei jeder WM vertreten (Stand 2016). Seit 2008 gewann er über 15 Titel bei finnischen Meisterschaften im Einzel, Doppel und Mixed.

Im April 2016 schlug er beim Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2016 mehrere favorisierte Spieler – unter anderem den mehr als 100 Plätze über ihm auf Rang 19 stehenden Andrej Gaćina – und verbesserte sich infolgedessen in der Weltrangliste um mehr als 50 Plätze. Dadurch rückte er im Mai auf Rang 74 und somit erstmals in die Top 100 der Welt vor (mit mehr als 400 Plätzen Abstand zum zweitbesten Finnen) und qualifizierte sich als erster finnischer Tischtennisspieler überhaupt erfolgreich für die Olympischen Spiele, bei denen er Chen Feng aus Singapur schlug und dann gegen den Dänen Jonathan Groth ausschied. Im Mai gewann er außerdem, ebenfalls als erster Finne überhaupt, mit den Nigeria Open ein Turnier der World Tour. Bei der EM 2016 erreichte er, auf Position 32 gesetzt, im Einzel überraschend das Viertelfinale, in dem er Timo Boll unterlag, und kam auch im Mixed mit Georgina Póta unter die letzten acht. Ab der Saison 2017/18 spielt er beim französischen Erstligisten Jura Morez TT.

Vereine 
 2013/14:  DT Huechtert/Folscht
 2014/15:  Enjoy & Deploy Taverzo
 seit 2017:  Jura Morez TT

Turnierergebnisse

Weblinks 
 
  (abgerufen am 5. August 2016)
 Benedek Oláhs Weltranglistenplatzierungen

Einzelnachweise 

Olympiateilnehmer (Finnland)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Teilnehmer an den Europaspielen (Finnland)
Tischtennisspieler (Finnland)
Finne
Geboren 1991
Mann